Олександрівський проспект — назва низки проспектів на території колишньої Російської імперії, названих на честь імператора Олександра II.

Олександрівський проспект — проспект в Одесі.
 Олександрівський проспект — проспект в Харкові.

Олександрівський проспект — колишня назва вулиці Декабристів в Єкатеринбурзі.
 У Санкт-Петербурзі:
 Олександрівський проспект — колишня назва проспекту Динамо (1860-ті — 1887, 1916–1939).
 Олександрівський проспект — колишня назва проспекту Добролюбова (1871–1923).
 Олександрівський проспект — колишня назва вулиці Дудко (1906–1940).

Проспекти